O Campeonato Mexicano de Futebol, também conhecida como Liga MX ou por motivos de patrocínio Liga BBVA Bancomer MX, é a liga mexicana de futebol profissional entre clubes do México, sendo a principal competição futebolística no país. Criada em 1943, teve um número variado de equipes participantes ao longo de sua história, mas desde 2004 conta com 18 clubes. Mas na temporada de 2019/20 foi adicionado um clube a mais, não rebaixando nenhum clube pro Ascenso MX (2ª Divisão) e promovendo um clube, assim a partir dessa temporada a Liga MX passou a ser disputada por 19 Equipes. Os times disputam dois torneios por ano, chamados Clausura (Encerramento) e Apertura (Abertura), nesta  ordem. Anteriormente, ambos eram conhecidos como torneio de Verão e de Inverno, respectivamente.

A liga é considerada a mais forte da América do Norte, e entre as mais fortes de toda a América Latina. De acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), a liga atualmente ocupa o 11º lugar mundial e foi classificada como a 10ª liga mais forte na primeira década do século XXI (2001–2010).

Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, León com 8, Pumas e Tigres com 7 títulos cada.

A partir do Torneio Apertura de 2013, um contrato de patrocínio foi estabelecido com o banco BBVA Bancomer, pelo que a Liga MX passou a se denominar comercialmente como Liga BBVA Bancomer MX.

Sistema de competição  
Este torneio se desenvolve em duas fases:
 A fase de classificação — integrada por 17 rodadas todos contra todos, uma partida cada. Os oito primeiros colocados da classificação geral, se classificam para os mata-mata.
 A fase final — integrada por oito clubes que disputam partidas ida-e-volta, nas fases quartas de final, semifinal e final.

Classificação para torneios internacionais 
A Primera División Mexicana tinha o privilégio de ser a única liga do mundo, a ter clubes a disputar em duas confederações distintas: a CONCACAF, a qual pertence, e a CONMEBOL da América do Sul, onde participa de torneios desde 1998. Contudo,  com a nova regra da CONMEBOL para a Libertadores 2017, a Liga MX decidiu não participar com seus clubes, visto que a Taça Libertadores da América de 2017 será disputada em 2 semestres.

Liga dos Campeões da CONCACAF 
Para disputar a Liga dos Campeões da CONCACAF se classificam os campeões e vice-campeões dos torneios Apertura e Clausura. Por imposição da CONCACAF, os campeões e vice do México estão obrigados a disputar unicamente a Liga dos Campeões da CONCACAF.

Copa Libertadores da América 
De 1998 a 2003 os clubes mexicanos disputavam um torneio seletivo entre eles para, após, disputar duas vagas diretas contra clubes venezuelanos. Em 2004 a CONMEBOL concedeu duas vagas diretas (em 2005 aumentou em mais uma via repescagem) com mudança no sistema de classificação: os campeões de cada ano se enfrentavam por uma vaga e as restantes em um torneio de oito equipes.

A partir da temporada 2010-2011 implantou-se nova forma de classificação: a vaga 1 fica com o líder geral do torneio Apertura de cada ano, independentemente de ser campeão ou não; as vagas 2 e 3 vão para o segundo e terceiro classificados da tabela do torneio Apertura de cada ano, exceto os clubes que joguem a Liga dos Campeões da CONCACAF.

Copa Sul-Americana 
Até 2009 classificavam-se de maneira direta o líder e vice-líder da tabela de classificação do torneio Clausura de cada ano. Em junho de 2009 a CONCACAF decide impedir o ingresso dos clubes mexicanos neste torneio para privilegiar a sua Liga dos Campeões.

Clubes participantes da temporada 2020-21

Estádios e Sedes

Primera División – Campeões do sistema de pontos corridos (1943–1970)

Primera División – Campeões da Liguilla (1970–1996) 

** Decidido pelo saldo de gols

Primera División – Campeões do sistema de torneios curtos (1996-atualmente) 

* Pontos Conquistados na Fase Geral

Número de títulos por equipe 

† Equipe que não atua na Primeira Divisão.

Promovidos e rebaixados

Rebaixamentos e Promoções por Clube

Notas:
 1976-77 Tampico comprou o San Luis lugar na Primeira divisão.
 1977-78 Deportivo Neza comprou Club de Fútbol Lagunae foi promovido.
 1981-82 Tampico comprou Atletas Campesinos e assumiu seu lugar.
 1983-84 Ángeles de Puebla comprou Oaxtepec e assumiu seu lugar.
 1988-89 Veracruz comprou ao  Neza e assumiu seu lugar.
 1992-93 U.T. Neza muda seu nome para Toros Neza.
 Ver. 99 Puebla comprou ao U.D Curtidores e assumiu seu lugar.
 2013-2014 Veracruz comprou a vaga do La Piedad na primeira divisão.
 2020 Monarcas Morelia muda de nome e sede, passando a se chamar Mazatlán.

Ligações externas 
Sítio oficial 

Competições de futebol do México